Boicot, Desinversions i Sancions, campanya internacional contra les accions d'Israel en el conflicte arabo-israelià.
 Bonde da Stronda, grup de hip-hop brasiler.
 Bloc Democràtic Senegalès (de l'acrònim en francès Bloc Démocratique Sénégalais), partit polític fundat per Léopold Sédar Senghor que va existir entre 1948 i 1956.
 BeiDou Navigation Satellite System, projecte xinés de navegació per satèl·lit.
 Dòlar de Barbados (de l'acrònim del seu símbol Bds$), moneda oficial de l'illa de Barbados.